Појам Рат светова може да се односи на:
Рат светова (роман), роман Херберта Џорџа Велса
Рат светова (радио), радијска адаптација истоименог дела
 Рат светова (филм из 1953)
 Рат светова (филм из 2005)